Friedhof IV steht für:

 Friedhof IV der Gemeinde Jerusalems- und Neue Kirche in Berlin
 Friedhof IV (Gotha)